Torpedo bezeichnet:

Technik:
 Torpedo, eine Unterwasserwaffe 
 Torpedo (Automobilbauart), eine spezielle Karosseriebauform
 Torpedo-Freilaufnabe, eine Hinterradnabe für Fahrräder mit Freilauf und Rücktrittbremse der Firma Fichtel & Sachs
 Torpedosicherung, eine Bauform von Schmelzsicherungen
 den Kufenträger bei Eisschnelllaufschuhen, siehe Eisschnelllauf #Schlittschuhe

Kultur:
 Torpedo (Film), einen Film von Helene Hegemann
 Torpedo (Comic), eine Comicserie der spanischen Autoren Enrique Sánchez Abulí, Jordi Bernet und Alex Toth
 ein längliches Rhythmusinstrument, eine Art Güiro aus Metall

Sportvereinigungen:
 Torpedo Moskau, einen Moskauer Fußballverein
 Torpedo Wladimir, einen russischen Fußballverein
 Torpedo Armawir, einen russischen Fußballverein
 Torpedo Schodsina, einen weißrussischen Fußballverein
 Torpedo Kutaissi, einen georgischen Fußballverein
 Torpedo Nischni Nowgorod, einen russischen Eishockeyklub
 Kaszink-Torpedo Ust-Kamenogorsk, einen kasachischen Eishockeyklub
 Torpedo (Radsportteam), ein Radrennteam aus Westdeutschland

Weiteres:
 die Gattung der Zitterrochen
 Torpedo (Recht), einen Begriff für die Verzögerung eines Verfahrens gegen einen Schutzrechtsverletzer
 eine Methode (Torpedieren) zur Bekämpfung von Alkoholismus in Russland, bei der eine angebliche Wunderdroge verabreicht wird, die sich auf Jahre nicht mit dem Genuss von Alkohol verträgt.
 Torpedo (Automarke), eine ehemalige britische Automarke
 František Trojan & Alois Nagl, Továrna velocipedů a motocyklů Torpedo, ehemaliger Automobilhersteller aus Österreich-Ungarn
 Torpedo-Werke, ehemaliger westdeutscher Hersteller von Fahrräder, Motorfahrräder und Büromaschinen
 Torpedo (Zigarrenform), eine Zigarrenform

Siehe auch:

 Torpedoblech, ein Bestandteil von Automobilkarosserien